Кривцун — фамилия.
 Кривцун, Жанна Фёдоровна (более известна под фамилией Громова; род. 1949) — российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России.
 Кривцун, Игорь Витальевич (род. 1954) — советский ученый-специалист в области сварки и родственных технологий.